Het seizoen 2016–17 van Donar is het 45e seizoen van de club. Het wordt het derde jaar onder de naam Donar, nadat Gasterra de club medio 2014 verliet als hoofdsponsor. Donar is dit seizoen de titelverdediger in de Eredivisie. Ook neemt Donar dit jaar deel aan het Basketball champions League, die in het seizoen 2016/2017 voor het eerst georganiseerd wordt door de FIBA.

Team
Erik Braal bleef bij de club om zijn tweede jaar op rij bij Donar te gaan coachen. Van de selectie uit het seizoen 2015/16 keerden de Nederlanders Bas Veenstra, Jason Dourisseau en de Amerikanen Lance Jeter en Chase Fieler terug. Door inbreng van onder andere oud Donar Coach Ivica Skelin werd op 29 juni de eerste nieuwe speler van dit seizoen, Drago Pašalić, gepresenteerd. Met de terugkeer van Arvin Slagter werd op 8 juli ook de 2e aanwinst gepresenteerd.
Diepte van de Bank

Transfers

Gebeurtenissen
15 juni 2016 - Na Chase Fieler maakte Donar bekend dat ook Lance Jeter heeft bijgetekend.
6 juni 2016 - Donar maakt bekend dat Chase Fieler als eerste speler van de selectie van 2015–16 heeft bijgetekend.

Oefenwedstrijden

Europa

Basketball Champions League

Eerste voorronde

FIBA Europe Cup

Supercup
Supercup 2016

Dutch Basketball League

Regulier seizoen

Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2016-17